Александра Возняк була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки її перемогла Даніела Гантухова у першому колі.

Маріон Бартолі досягнула свого другого фіналу підряд і виграла титул, перемігши у фіналі Вінус Вільямс з рахунком 6–2, 5–7, 6–4.

Сіяні гравчині

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 Main Draw
 Qualifying Draw

2009
Bank of the West Classic